La DFB-Pokal 1999-2000 è stata la 57ª edizione della Coppa di Germania, svolta tra il 31 luglio 1999 e il 6 maggio 2000. In finale il  sconfisse il SV Werder Bremen 3-0 conquistando il suo decimo titolo.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.07.1999

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.08.1999

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.08.1999

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.08.1999

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|08.08.1999

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.08.1999

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.10.1999

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.10.1999

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.11.1999

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.12.1999

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21.12.1999

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22.12.1999

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.02.2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.02.2000

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.05.2000

(11º successo)

Voci correlate 
 Bundesliga 1999-2000

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
Edizioni della Coppa di Germania